Rafael Matos e Felipe Meligeni Alves erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori hanno battuto Thiago Seyboth Wild e Matías Soto con il punteggio di 6-4, 3-6, [12-10].

Teste di serie 

  Máximo González  /  Andrés Molteni (quarti di finale)
  Andrej Golubev /  Oleksandr Nedovjesov (primo turno)

  Nicolás Barrientos /  Ariel Behar (quarti di finale) 
  Francisco Cabral /  Nikola Ćaćić (quarti di finale)

Wildcard 

  Marcelo Tomás Barrios Vera /  Alejandro Tabilo (semifinale, ritirati)

  Thiago Seyboth Wild /  Matías Soto (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Chile Open 2023